E6 может относиться к следующим понятиям:
 E6 — один из рядов номиналов радиодеталей
 E6 — название некоторых групп Ли и также их алгебр Ли
 E06 (также E6) — название главной дороги, идущей с севера на юг Норвегии
 Boeing E-6 Mercury — самолёт управления и связи
 Процесс E-6 — химический процесс изготовления позитивных фотоизображений на цветной обращаемой фотоплёнке
 Motorola ROKR E6 — сотовый телефон, выпущенный 2007 году